Klinte kan syfta på:

 Klinte socken – en socken som ingick i Gotlands södra härad
 Klinte landskommun – en tidigare kommun i Gotlands län 1863–1951
 Klinte församling – en församling i Klinte pastorat i Medeltredingens kontrakt i Visby stift
 Klinte kyrka – en kyrkobyggnad i Klinte på Gotland
 Klinte – en småort i Gotlands kommun i Gotlands län
 Klinte distrikt – ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län